Beten bezeichnet:
 das Anrufen einer Gottheit, siehe Gebet
 eine Gruppe vermeintlich vorchristlicher Göttinnen, siehe Beten (Mythologie)

Siehe auch: